Le Stade Jules-Ladoumègue peut faire référence au :
 Stade Jules-Ladoumègue situé à Massy dans l'Essonne ;
 Stade Jules-Ladoumègue situé à Paris ;
 Stade Jules-Ladoumègue situé à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher ;
 Stade Jules-Ladoumègue situé à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône.

Voir aussi 
 Jules Ladoumègue